Oleksandr Matwijtschuk () ist der Name folgender Personen:
* Oleksandr Matwijtschuk (Eishockeyspieler) (* 1975), ukrainischer Eishockeyspieler
 Oleksandr Matwijtschuk (Marathonläufer) (* 1984), ukrainischer Marathonläufer